Windows-1255, CP-1255, WinHebrew – zestaw 8-bitowych znaków zaprojektowany dla języka hebrajskiego. Jest on kompatybilnym nadzbiorem ISO 8859-8: litery są w tych samych pozycjach, ale Windows-1255 dodaje punkty samogłosek i inne znaki w dolnych pozycjach.

Kodowanie to jest używane w systemie operacyjnym Microsoft Windows.

Użycie 
Hebrajski kodowany w Windows-1255 jest zawsze w porządku logicznym. Hebrajskojęzyczne produkty firmy Microsoft (Windows, Office i Internet Explorer) wprowadziły ten porządek do powszechnego użycia, przez co CP-1255 można znaleźć w większości hebrajskich stron internetowych, oraz spowodowało wyparcie ISO-8859-8. Poza tym kodowanie Windows jest częściej wybierane niż ISO-8859-8-I, ze względu na posiadane dodatkowe znaki.

Relacje z Unicode 
Hebrajski blok unikodowy (U+0590–U+05FF) wzorowany jest na Windows-1255, kodującym litery i punkty samogłosek we względnie tych samych, kolejnych pozycjach, jednak unikod idzie dalej kodując kantylację w niższych punktach. Hebrajski w unikodzie jest zawsze w porządku logicznym.

Porównanie z ISO 8859-8 

Gdzie „NZ” oznacza znak niezdefiniowany w kodowaniu, „ZK” oznacza znak kontrolny, „Znak” oznacza znak wspólny dla obydwu kodowań, a „◌” to łączony znak diakrytyczny.

Tablica kodów 
Poniżasza tabela przedstawia znaki i ich szesnastkowe kody w Windows-1255.

W powyższej tabeli znak o kodzie 0x20 to zwykła spacja, 0xA0 to twarda spacja, a znak 0xAD to miękki dywiz.

Mapowanie na Unicode 
Poniższa tabela przedstawia miejsca znaków z Windows-1255 w Unicode.

Linki zewnętrzne 
 Archiwalna strona producenta o Windows-1255 

Strony kodowe Windows